John Atkinson Hobson – economista e saggista britannico (1858-1940)
John Hobson – politico britannico (1912-1967)
John M. Hobson – politologo e saggista britannico (1962-vivente)